Киндер () њемачка је ријеч која значи дијете.

Предузетништво 
 Киндер, заштитни знак Ферера, италијанског посластичара:
 Киндер јаје
 -{Kinder Chocolate}-
 -{Kinder Happy Hippo}-
 -{Kinder Bueno}-
 -{Kinder Joy}-
 Kinder Morgan Energy Partners, америчко енергетско предузеће